«Атле́тик» (, ) — испанский женский футбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков, выступающий в испанской Примере. Чаще других клубов становился чемпионом Испании — пять раз. Входит в систему футбольного клуба «Атлетик Бильбао». Тренировочная база и стадион клуба находятся в городе Лесама.

Также как и в мужской команде, в женскую привлекаются только футболистки баскского происхождения.

История 
Команда образована в 2000 году в городе Лехона. В 2002 году вошла в систему клуба «Атлетик Бильбао» и получила нынешнее название.

В дебютном сезоне выиграла чемпионский титул. Одержав победы и в двух следующих чемпионатах, команда стала первой, получившей трофей за победу в чемпионате на вечное хранение.

Провалив сезон 2005/2006, в 2007 команда стала четырёхкратным чемпионом Испании. 

С 2008 по 2011 год команда неизменно завершала чемпионат на третьем месте. 

В 2012 клуб впервые дошёл до финала кубка Испании, где уступил «Эспаньолу». Этот результат был повторён в 2014 году.

В июне 2016 года «Атлетик» вновь завоевал чемпионский титул — пятый в истории.

Состав 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Межсезонье 2019

Пришли

Межсезонье 2018

Пришли

Зима 2017/2018

Ушли

Достижения

Лига 
 Чемпионат Испании:
  Чемпион (5): 2003, 2004, 2005, 2007, 2016
  Серебряный призёр (3): 2012, 2013, 2014
  Бронзовый призёр (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2015

Кубки 
 Кубок Испании:
  Финалист (2): 2012, 2014

Президенты 
  Игнасио Угартетхе (2003—2004)
  Фернандо Ламикиз (2004—2006)
  Ана Уркихо (2006—2007)
  Фернандо Гарсия Макуа (2007—2011)
  Хосу Уррутия (2011—2018)
  Айтор Элизеги (с 2018)

Главные тренеры 
  Иньиго Хуаристи (2007—2010)
  Хуан Луис Фуэнтес (2011—2015)
  Хосеба Агирре (2015—2019)
  Анхель Виллакампа Карраско (с 2019)

Примечания

Ссылки 
 Official site 
 UEFA Profile 

Женские футбольные клубы Испании